Klincksieck ist eine Bezeichnung für

 Ludwig Klincksieck (1821–1882), Bibliothekar in Strassburg
 Éditions Klincksieck, Buchverlag in Paris